Une trahison est un acte inattendu de rupture de loyauté :

Littérature 
 Trahison est un roman de Jean Bruce paru en 1951 ;
 Trahisons est une pièce de théâtre de Harold Pinter écrite en 1978 ;
 Trahison est un roman écrit par Aaron Allston et prenant place dans l'univers Légendes de Star Wars ;
 Trahison est un roman écrit par Timothy Zahn et prenant place dans l'univers officiel de Star Wars.

Peinture 
 La Trahison des images est un célèbre tableau de René Magritte qui représente une pipe, avec la légende : « Ceci n’est pas une pipe. »

Cinéma 
 Trahison (Il tradimento) est un film italien de Riccardo Freda sorti en 1951 ;
 Trahison est un film de Kóstas Manoussákis sorti en 1964 ;
 Trahison est un film de Max Fischer sorti en 2003 ;
 Trahisons est un film de Mark L. Lester sorti en 2003 ;
 Trahison est un film de Jeffrey Nachmanoff sorti en 2008 ;
 Trahisons (The Exception) est film britannique de David Leveaux sorti en 2016.

Télévision 
 Trahison est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Autres 
 La trahison de Judas, ou baiser de Judas.

Voir aussi 
 TRAHI
 Coup de poignard dans le dos
 

Homonymie de titre